Swinford puede referirse a:

 Swinford (Irlanda)
 Swinford (Leicestershire), Inglaterra
 Swinford (Oxfordshire), Inglaterra